Superligaen 1995/1996 var den sjätte säsongen av Superligaen, anordnad av Dansk Boldspil-Union.

Danska mästarna kvalificerade sig för kvalspelet till Champions League 1996/1997, medan tvåan och trean kvalificerade sig för kvalspelet till Uefacupen 1996/1997. Fyran, femman och sexan kvalificerade sig för Intertotocupen 1996, medan de två lägst placerade lagen flyttades direkt ner till 1. division. Vinnaren och tvåan i 1. Division flyttades upp till Superligaen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Externa länkar
  Peders Fodboldstatistik

1995 i Danmark
1996 i Danmark
Fotbollssäsongen 1995/1996
1995/1996